Михайло Чіаурелі — особове ім'я (Михайло) та прізвище (Чіаурелі).

 Відомі носії 
 Чіаурелі Михайло Едишерович () (6 лютого 1894, Тіфліс — 31 жовтня 1974, Тбілісі) — радянський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер грузинського походження. Народний артист СРСР з 1948 року.
 Чіаурелі Михайло Отарович (народився 16 червня 1943 року, Тбілісі) — грузинський кінорежисер і сценарист.

 Див. також 
 Чіаурелі